Luis Castillo puede hacer referencia a:

Luis Castillo, jugador de fútbol americano estadounidense para la NFL.
Luis Castillo, beisbolista dominicano.
Luis Castillo lanzador dominicano.
Luis Castillo, futbolista argentino, nacido en 1991.
Luis Castillo Ledón, historiador y político mexicano;
Luis José Castillo, futbolista venezolano.
Luis Alberto "Ney" Castillo, artista dominicano.
Luis Castillo Urízar, político chileno.
Luis Castillo Fuenzalida, médico chileno y ex Subsecretario de Redes Asistenciales en los gobiernos de Sebastián Piñera.
Luis Miguel Castillo Larroca, árbitro de baloncesto español internacional FIBA.
Luis Castillo Butters, arqueólogo peruano y exministro de Cultura del Perú gobierno de Martín Vizcarra.
Luis Castillo, político peruano del .